Această listă este o listă de localități neurbane (sate și comune) din Nordland, una din cele nouăsprezece provincii ale Norvegiei. Pentru listele similare ale tuturor localităților neurbane din Norvegia, aranjate după provincie, a se vedea pagina Listă de localități din Norvegia.

Prezenta listă exclude localitățile urbane din Nordland.

Lista alfabetică a localităților ne-urbane din provincia Nordland

Alte articole și liste 

 Pentru a vedea listele de localități din alte comitate, vedeți pagina Listă de localități din Norvegia.

Bibliografie

Referințe, note

Legături externe 

Nordland
 
!